БРД Настасе Тириак Трофи () е турнир по тенис за мъже, провеждан през месец септември в румънската столица Букурещ. Турнирът носи името на основния си спонсор, Румънска Търговска Банка (Banca Comercială Română, BCR). Състои се за първи път през 1993 г., а мачовете се играят на кортовете на БНР Спорт Клуб. Състезанието е част от Международната серия на АТП.

Шампиони

Сингъл

Двойки 

Турнири по тенис в Румъния
Турнири по тенис на клей корт
Спорт в Букурещ